«Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» () — высшее спортивное звание (до 2014 года — почётное спортивное звание), учреждённое в 1994 году. Вопрос о присвоении и лишении звания решается высшим органом по управлению в сфере физической культуры и спорта Республики Казахстан.

Вячеслав Чиванин — первый получивший это почётное спортивное звание.

Порядок присвоения 
Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» присваивается гражданам Республики Казахстан уполномоченным органом в области физической культуры и спорта по представлению местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), аккредитованных республиканских и региональных спортивных федераций по видам спорта.

Критерии присвоения звания 
Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» присваивается спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и выполнившим следующие требования:
 1—3 место на Олимпийских играх среди взрослых;
 1—2 место на чемпионатах мира среди взрослых или дважды занятое 3-е место на чемпионатах мира среди взрослых.
По игровым видам спорта спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» награждаются спортсмены, выполнившие следующие требования:
 за выход в финальную часть на Олимпийских играх или на чемпионатах мира, в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА (UEFA) или Лиги Европы УЕФА (UEFA) среди взрослых.
По неолимпийским видам спорта спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» награждаются спортсмены, выполнившие следующие требования:
 трижды занявшие 1-е место на чемпионатах мира среди взрослых.
Среди спортсменов-инвалидов по виду спорта спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» награждаются спортсмены, выполнившие следующие требования:
 1—3 место на Паралимпийских или Сурдлимпийских играх.
 Награждение спортивным званием повторно не производится.

Список заслуженных мастеров спорта Республики Казахстан

См. также 
 Мастер спорта Республики Казахстан международного класса
 Заслуженный тренер Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56 "Об утверждении Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2014 года № 9902 — Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан
 Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 29 июля 2014 года № 300 "Об утверждении Правил присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 августа 2014 года № 9675 — Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан

Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Спортивные звания Казахстана